Ива́н Ткачёв:
 Ткачёв, Иван Архипович (1912—1979) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1951).
 Ткачёв, Иван Иванович (род. 1970) — российский военный деятель, генерал ФСБ, начальник управления «К» 4-й службы (службы экономической безопасности) ФСБ.
 Ткачёв, Иван Леонтьевич (1920—1985) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Ткачёв, Иван Терентьевич (1922—2016) — советский снайпер, полковник, участник Великой Отечественной войны.
 Ткачёв, Иван Фёдорович (1896—1938) — советский политический деятель, большевик.